Turniej zapasów na igrzyskach panarabskich w 2011 odbył się w dniach 16 – 21 grudnia w Dausze.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Bibliografia 
 Dane na foeldeak.com

2011 w zapasach
Sport w Dosze
2011 w Katarze